Scharnhorststraße ist der Name folgender Bauwerke:

Straßen:
 Scharnhorststraße (Düren), Straße in Düren
 Scharnhorststraße (Berlin-Mitte), Straße in Berlin
 Scharnhorststraße (Wiesbaden), Straße in Wiesbaden, siehe Feldherrenviertel #Scharnhorststraße

Gebäude:
 Scharnhorststraße 1 (Mönchengladbach), Gebäude in Mönchengladbach